Ergen ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Ergen (* 1953), US-amerikanischer Unternehmer
 Gülben Ergen (* 1972), türkische Sängerin